Andrés Soriano y Roxas (1898 – 1963), empresario español-filipino
 Andrés Soriano Más (1955), baloncestista y médico español
 Carlos Andrés Soriano (1983), futbolista argentino